Coppa del mondo di pallanuoto maschile 1983
Coppa del mondo di pallanuoto femminile 1983